Клеба́нов — фамилия, распространённая среди евреев, от жарг.  < , «священник».

Известные носители 
 Клебанов, Анатолий Николаевич (1952—2011) — советский ватерполист.
 Клебанов, Денис Вадимович (род. 1978) — российский футболист.
 Клебанов, Дмитрий Львович (1907—1987) — советский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
 Клебанов, Евгений Исаевич (род. 1954) — советский и российский спортивный деятель, мастер спорта СССР по регби.
 
 Клебанов, Илья Иосифович (род. 1951) — советский и российский государственный деятель.
  (род. 1946) — российский математик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Клебанов, Лев Романович (род. 1973) — российский учёный-юрист, доктор наук.
 Клебанов, Марк Абрамович (1899—1974) — советский учёный-фтизиатр.
 
 Клебанов, Семён Семёнович (1914—?) — советский писатель и киносценарист.
 Клебанов, Феликс Семёнович (1927—2016) — учёный в области горного дела, аэрогазодинамики и термодинамики шахт, доктор технических наук.



См. также 
 Клибанов
 Клеванов